Francesco Saverio Caruso – ex parlamentare italiano, esponente del movimento no-global
Francesco Caruso Cardelli – doppiatore italiano
Francesco Caruso – poeta italiano
Francesco Caruso – calciatore italiano
Francesco Caruso – allenatore di football americano italiano